Verrat auf höchster Ebene ist der Untertitel folgender Filme:

 Enttarnt – Verrat auf höchster Ebene, amerikanischer Spielfilm von Billy Ray (2007)
 Die Verschwörung – Verrat auf höchster Ebene, britischer Fernsehfilm von David Hare (2011)